Юнкера-де-Энарес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-дель-Энарес. Занимает площадь 31,13 км². Население — 3586 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Покровителями города считаются святой Педро и святая дева де ла Гранха.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары